Отви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шато-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08219.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к северо-востоку от Парижа, в 70 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 114 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 81 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 64 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 79,0 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 64 активных работали 60 человек (37 мужчин и 23 женщины), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 17 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны